Orschweier ist der Name folgender Orte:

 Orschweier (Mahlberg), Ortsteil der Gemeinde Mahlberg in Baden-Württemberg
 die Gemeinde Orschwihr im Elsass